Исполиновы горы:
 Исполиновы горы (Крконоше) — горный массив на территории Польши и Чехии
 Исполиновы горы — одно из названий картины, написанной немецким художником Каспаром Давидом Фридрихом.